Frohe Aussicht steht für:

 Zeche Frohe Aussicht, anderer Name für Zeche Frohe Ansicht, Steinkohlenbergwerk in Fröndenberg-Ardey-Frömern
 Frohe Aussicht, Steinkohlenfeld des Bergwerks Trautscholdsegen, siehe Kopalnia Węgla Kamiennego Bolesław Śmiały #Trautscholdsegen